FSSR steht für:
 Filii Sanctissimi Redemptoris, ein katholischer Männerorden
 Remire, ICAO-Code des Flughafens auf den Seychellen

FSSR